Kozji Vrh est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Kozji Vrh, une localité située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
Kozji Vrh, une localité située dans la commune de Podvelka ;
Kozji Vrh nad Dravogradom, une localité située dans la commune de Dravograd.